Константин Иванович Бронзос (28 декабря 1890, Таганрог—1975) — советский государственный и партийный деятель, председатель мелитопольского городского парткомитета (1917), делегат VII Всероссийского съезда Советов (1920), почётный гражданин Мелитополя (1967).

Биография 
Константин Бронзос родился 28 декабря 1890 года в Таганроге. Его отец был рабочим-каменоломом.

В 1902 году Константин окончил Макеевское начальное училище и пошёл работать в шахту: сначала лампоносом, позже — шахтёром. В 1904 году от туберкулёза лёгких умерла его мать.

С 1904 по 1906 годы Бронзос работал учеником токаря на Макеевском металлургическом заводе. В 1908 году он работал токарем в Таганроге на котельном заводе Нев-Вильде. Зимой 1908 года Бронзос и вся его семья заболели сыпным тифом. Отец Константина от болезни скончался, а сам Константин, выздоровев, остался очень слаб, из-за чего был уволен с котельного завода.

Затем Бронзос 4 года плавал кочегаром на паровой шхуне, женился, работал токарем в механическом цеху Макеевского металлургического завода, откуда был уволен в 1914 году за участие в рабочих волнениях. В 1912 году в Таганроге Константин Бронзос вступил в подпольную организацию РСДРП. В 1916 году он переехал в Мелитополь, где стал работать на механическом заводе Барского (сейчас — Мелитопольский моторный завод).

В 1917 году Константин Бронзос принял активное участие в революционных событиях в Мелитополе, и большевики избрали его председателем городского парткомитета. В 1918—1920 годах он принимал участие в Гражданской войне, сражаясь в рядах Красной Армии. Затем Радомыслянским уездным съездом советов Бронзос был избран делегатом на VII Всероссийский съезд Советов.

В 1920 году он был избран членом бюро Запорожского губкома партии, затем стал председателем Запорожского губсовнархоза. Весной 1921 года был делегирован на X Всероссийский съезд партии. В это время, в марте 1921 года, вспыхнуло Кронштадтское восстание, и Бронзос принял участие в его подавлении.

В 1922 году он был назначен заместителем председателя Всероссийского Синдиката сельского машиностроения, и переехал в Москву. В 1925 году Бронзос был направлен в Казахстан, на должность заместителя председателя правления Атбасарского треста цветных металлов. С тех пор он продолжал работать в отрасли цветной металлургии вплоть до 1954 года.

В декабре 1954 года по состоянию здоровья Бронзос ушёл на пенсию, и с 1955 года жил в интернате ветеранов Компартии в Московской области в Переделкино.

Память 
Бронзовый бюст возле Дома культуры «Октябрь» в Мелитополе (в 2016 году демонтирован).
Улица Бронзоса - прежнее название Садовой улицы в Мелитополе.

Ссылки 
 Бронзос Константин Иванович на сайте «Мелитопольских ведомостей»
 Автобиография К. И. Бронзоса на сайте запорожской милиции
 Бронзос, Константин Иванович, музей Мелитопольского локомотивного депо
 Фомина О. А. К. И. Бронзос - почётный гражданин Мелитополя // Мелитопольский краеведческий журнал, 2013, № 1, с. 22-24 

Главы Мелитополя
Делегаты VII Всероссийского съезда Советов
Почётные граждане Мелитополя